Ниже представлен список песен и сопроводительной музыки в телесериале «Остаться в живых» (2004—2010).

Песни

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3 

 «Good Vibrations» технически не была использована, она была частью сюжета. Чарли сыграл песню как секретный код, чтобы отключить устройства, блокировавшие сигнал.

Сезон 4

Сезон 5

Сезон 6

Саундтреки 
Музыка к сериалу написана, сдирижирована и спродюсирована Майклом Джаккино.

Сезон 1 

21 марта 2006 года рекорд-лейблом Varese Sarabande был выпущен оригинальный саундтрек к телесериалу Остаться в живых. Он включает в себя полные версии композиций, которые можно услышать в сериале в первом сезоне. Трек-лист альбома:

Сезон 2 

3 октября 2006 года Varèse Sarabande выпустил ещё один альбом — саундтрек ко второму сезону сериала с музыкой, написанной Майклом Джаккино. Трек-лист альбома:

Сезон 3 

6 мая 2008 года Varese Sarabande выпустил очередной альбом с музыкой Джаккино к третьему сезону сериала. Саундтрек содержит два диска: на первом записаны отдельные треки сезона, а второй включает всю музыку из финальных серий сезона: «Избранное» и «В Зазеркалье».

Диск 1

Диск 2

Сезон 4 

Саундтрек к 4 сезону сериала был выпущен студией Varèse Sarabande 12 мая 2009 года.

Сезон 5 

Саундтрек к 5 сезону сериала был выпущен студией Varèse Sarabande 11 мая 2010 года, чуть более чем за неделю до выхода заключительной серии 6 сезона.

Сезон 6 

14 сентября 2010 года был выпущен саундтрек к заключительному 6 сезону. Этот альбом, также как и саундтрек к 3 сезону, состоит из двух дисков. Майкл Джаккино написал много новых композиций для 6 сезона, однако ни одна из них не была включена в этот саундтрек, за исключением двух бонус-треков из серии «Конец».

Диск 1

Диск 2

The Last Episodes 

11 октября 2010 года состоялся релиз Lost: The Last Episodes (Original Television Soundtrack), который был выпущен ограниченным тиражом в 5,000 экземпляров. Альбом состоит из двух CD: первый диск содержит музыку из эпизодов «Кандидат», «Через море» и «Ради чего они погибли», а второй — музыку из серии «Конец». Альбом также доступен в iTunes.

Диск 1

Диск 2

Примечания 

Остаться в живых (телесериал)
Телевизионные саундтреки‎